Глазы́рина — женская форма русской фамилии .

Известные носители:
* Глазырина, Галина Васильевна (1952—2016) — советский и российский историк-медиевист.
 Глазырина, Екатерина Ивановна (род. 1987) — российская биатлонистка. Мастер спорта. Член сборной России.
 Глазырина, Лариса Дмитриевна (род. 1942) — белорусская учёная.